MLT est un sigle, qui signifie :
 Media Lovin' Toolkit Un framework multimédia open source destiné au montage vidéo et la télédiffusion ;
 en psychologie, il désigne la mémoire à long terme ;
 en informatique, Multi-Link Trunking (voir SMLT) ;
 en topologie, la commune belge de Montigny-le-Tilleul.

MLT ou mlt est un code, qui signifie :
 MLT, Malte, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays), la liste des codes pays du CIO, la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 mlt, le maltais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code